São Raimundo Esporte Clube puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:

São Raimundo Esporte Clube (AM), equipo de fútbol de Manaos, Brasil.
São Raimundo Esporte Clube (PA), equipo de fútbol de Pará, Brasil.
São Raimundo Esporte Clube (RR), equipo de fútbol de Roraima, Brasil.